Li Xiaopeng – calciatore cinese
 Li Xiaopeng – ginnasta cinese